Suffield – località della Alberta (Canada)
 
 Suffield – villaggio e parrocchia civile dell'Norfolk, Inghilterra
 Suffield – villaggio dell'North Yorkshire, Inghilterra

 Suffield – località della Contea di Hartford, Connecticut
 Suffield – località della Contea di Portage, Ohio